Това е списък с най-гледаните клипове в YouTube глобално и в България.

Най-гледани клипове 
Таблицата показва 33-те най-гледани видеоклипа в YouTube.

Най-гледани български музикални клипове 
Таблицата показва 30-те най-гледани музикални български видеоклипа в YouTube. Включени са видеоклипове от официалните страници на изпълнителя, продуцента или разпространителя.

Източници 

YouTube
Списъци